Журавлёва, Анна:
 Журавлёва, Анна Владимировна (род. 1993) — российская дзюдоистка.
 Журавлёва, Анна Ивановна (1938—2009) — историк русской литературы, профессор филологического факультета МГУ.